Тьосю — китаїзована назва історичної провінції Наґато в Японії.
 Тьосю-хан — хан в Японії, у провінціях Наґато та Суо.